Anastasio Somoza puede referirse a:

 Anastasio Somoza García (1896-1956), político nicaragüense - presidente de Nicaragua (durante 1933-1947, 1950-1956).
 Anastasio Somoza Debayle (1925-1980), político nicaragüense - presidente de Nicaragua (durante 1967-1979).
 Anastasio Somoza Portocarrero (1951-), político nicaragüense.